Pekka Tirkkonen, född 17 juli 1968 i Nyslott, Södra Savolax, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare.

I Sverige spelade han för Linköping HC säsongen 2003/04.

Källor 

Män
Födda 1968
Levande personer
Finländska ishockeyspelare
Personer från Nyslott
Spelare i HC TPS
Spelare i KalPa
Spelare valda i NHL Entry Draft 1986
Spelare i SaiPa
Spelare i Linköping HC
Finländska idrottare under 2000-talet